Tropicana – marchio della PepsiCo
 Tropicana/Noi cannibali – singolo del Gruppo Italiano del 1983
 Tropicana – singolo dei Boomdabash e Annalisa del 2022
 Tropicana Field – stadio coperto di St. Petersburg (Florida)
 Tropicana Resort & Casino – albergo e casinò di Las Vegas